Jin-dynastiet kan henvise til fire forskellige dynastier i kinesisk historie:

 Jin-dynastiet (265-420), som kan inddeles i 
Det vestlige Jin-dynasti (265-316) (Xi-Jin) og 
Det østlige Jin-dynasti (317-420) (Dong-Jin),
 Jin-dynastiet (936-947), bedre kendt som det senere Jin-dynasti (Hou-Jin), og 
 Jin-dynastiet (1115-1234), også omtalt som det jurchenske Jing-dynasti.
 Det senere Jinn Dynasti (fra 1616) (後金), er senere kendt som Qing-dynastiet (fra 1636), var grundlagt Jurchenere fra Manchuriet.